

Toponyme 
 Cette-Eygun est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
 François Eygun